Суперкубок Фарерських островів з футболу 2019 — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2019 року між чемпіоном Фарерських островів ГБ Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів Б36 Торсгавн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2019
Фарерські острови